Спартак може бити:

 Спартак, вођа побуњених робова у старом Риму.
 Спартак (филм из 1960), историјски филм из 1960. који је режирао Стенли Кјубрик.
 2579 Спартак, астероид главног астероидног појаса.
 Јован Микић Спартак, југословенски репрезентативац и рекордер у атлетици.
 Спартак (ТВ серија)

или

 ФК Спартак Златибор вода, српски фудбалски клуб из Суботице
 ФК Спартак Москва, руски фудбалски клуб из Москве
 ФК Спартак Дебељача, фудбалски клуб из Дебељаче
 ФК Спартак Цхинвали, грузијски фудбалски клуб из Горија
 ФК Њиређхаза, мађарски фудбалски клуб из Њиређхаза
 ХК Спартак Суботица, хокејашки клуб из Суботице